De Burgemeesterswijk, onderdeel van de gemeente Arnhem, heeft 103 gemeentelijke monumenten, hieronder een overzicht.

|}

Burgemeesterswijk